PBV steht als Abkürzung für:
 Pandemiebereitschaftsverträge, Nachricht des Paul-Ehrlich-Instituts, (siehe: ZEPAI)
 Fünfkirchen–Barcser Eisenbahn (Pécsi–Barcs Vasút) (siehe u. a. PBV 1–9)
 Pilling-Bedworth-Verhältnis, ein Begriff aus der Chemie und der Werkstoffkunde
 Pool Billard Verein, unter anderem
 PBV Anderten
 Post-Boost-Vehicle (siehe u. a. R-36M)
 Psychologische Beratungsstelle für politisch Verfolgte und Vertriebene Stuttgart, siehe Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer
 Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten der Pflegeeinrichtungen (Pflege-Buchführungsverordnung)

Pbv steht für:
 Pansarbandvagn, ein schwedischer Schützen- und Transportpanzer (siehe u. a. Pansarbandvagn 301)

Abkürzung